Karaköl ( mit der Bedeutung „schwarzer See“) ist eine Stadt im Westen Kirgisistans.

Karaköl liegt im Gebiet Dschalalabat und hat 22.502 Einwohner (Stand 2009). Karaköl ist nicht zu verwechseln mit der weitaus größeren Stadt Karakol im Gebiet Yssykköl. Mitte der 1970er Jahre wurde in Karaköl die Toktogul-Talsperre fertiggestellt. Das Wasserkraftwerk liefert seitdem einen Großteil der Elektrizität für Kirgisistan und Usbekistan.

Siehe auch 

 Liste der Städte in Kirgisistan

Ort im Gebiet Dschalalabat